Упит — фамилия.
 Упит, Андрей (1877—1970) — латышский советский писатель-романист, поэт, драматург, сатирик и критик, народный писатель Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Бирзниек-Упит, Эрнест (1871—1960) — латышский и советский писатель, Народный писатель Латвийской ССР.